Железка:
 Железка — название карточной игры баккара во Франции. Полный вариант названия — «железная дорога».
 Железка — разговорное название железной дороги.
 Желёзка — то же, что железа́, орган животных или человека.
 Желёзка — то же, что желёзистый волосок у растений.

Примечания